Лейкфилд ():

 Лейкфилд — национальный парк в Квинсленде, Австралия
 Лейкфилд — город в Миннесоте, США
 Лейкфилд — посёлок в Мичигане, США
 Лейкфилд — населённый пункт в Квинсленде, Австралия